Hernádszurdoki Mihalik József (1860–1925) művészettörténész
Hernádszurdoki Mihalik József (József Miĥalik) (1883–1959) eszperantista